Pahamunaya är ett släkte av nattsländor. Pahamunaya ingår i familjen fångstnätnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fångstnätnattsländor
Pahamunaya